Árnica de monte puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lavandula latifolia; o
 El nombre común de la planta Pulicaria odora.